Ву́лиця Юрія Дрогобича (також вулиця Дрогобича) — назва вулиць у різних населених пунктах України, держав колишнього СРСР та інших країн Європи.



Вулиця Юрія Дрогобича 

 Вулиця Юрія Дрогобича — вулиця у місті Болехів.
 Вулиця Юрія Дрогобича — вулиця у місті Дрогобич.
 Вулиця Юрія Дрогобича — вулиця у місті Калуші.
 Вулиця Юрія Дрогобича — вулиця у місті Комарно.
 Вулиця Юрія Дрогобича — вулиця у місті Краматорську (смт Софіївка).
 Вулиця Юрія Дрогобича — вулиця у місті Львові.
 Вулиця Юрія Дрогобича — вулиця у місті Сторожинець.
 Вулиця Юрія Дрогобича — вулиця у місті Трускавець.

Провулок Юрія Дрогобича 

 Провулок Юрія Дрогобича — провулок у місті Сторожинець.

Колишні назви 
 Вулиця Юрія Дрогобича — колишня назва вулиці Малковицької у місті Львові.

Примітки 

Вулиці, названі на честь людей